Antônio Francisco Dutra e Melo (Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1823 - Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1846) foi um poeta brasileiro.

Deixou poesia romântica dispersa. Cedo perdeu o pai, e graças a seu irmão pode continuar seus estudos. Manteve inúmeros contatos com sociedades científicas e literárias.

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro